В одиночному розряді тенісного турніру Indonesia Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Яюк Басукі здобула титул, у фіналі перемігши Флоренсію Лабат 6–4, 3–6, 7–6.

Сіяні гравчині 

 Ван Ші-тін (півфінал)
 Флоренсія Лабат (фінал)
 Яюк Басукі (переможниця)
 Крістін Кунс (півфінал)

 Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
 Відсутня
 Романа Теджакусума (1-ше коло)
 Ніколь Арендт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Indonesia Open